— японская фамилия. Известные носители:
 Утияма, Ацуси (род. 1959) — японский футболист.
 Утияма, Кахори (род. 1975) — японская гребчиха.
 Утияма, Коки (род. 1990) — японский сэйю.
 Утияма, Косё (1912—1998) — японский дзэн-буддийский монах школы Сото-сю, мастер оригами, настоятель храма Антайдзи вблизи Киото.
 Утияма, Такаси (род. 1979) — японский боксёр-профессионал.
 Утияма, Рёю (род. 1916) — японский физик-теоретик, один из основоположников современной теории калибровочных полей.